Longwy ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Longwy, Stadt im Département Meurthe-et-Moselle
 Longwy-sur-le-Doubs, Gemeinde im Département Jura

Longwy ist der Familienname folgender Personen:
 Claude de Longwy de Givry (1481–1561), französischer Kardinal
 Jacqueline de Longwy (1520–1561)